Domanín, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Domanín, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale